One Sunday Afternoon est le titre de deux films :

 , film américain de  sorti en 1933 ;
 , film américain de  sorti en 1948.

Homonymie de titre